Дюймо́вочка (от размера в 1 дюйм):
 Дюймовочка — персонаж одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена.
 
 Xудожественный фильм:
 «Дюймовочка» — фильм 1964 года производства СССР.
 «Дюймовочка» — фильм 2007 года режиссёра Леонида Нечаева.
 Дюймовочка — карликовая мини-лошадь и самая маленькая лошадь в мире.